Gaius (praenomen), een Romeins praenomen, zie aldaar voor personen met dit praenomen
 Gaius (jurist), Romeins jurist (2e eeuw)
 Paus Cajus, paus (283-296)
 Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, bijgenaam Gaius, Nederlands rechtsgeleerde en politicus
 Pleitgenootschap Gaius, een studievereniging van de Universiteit Maastricht
 Caïus-prijs, een prijs uitgereikt door Prométhéa vzw.